Lauriston steht für:

 Lauriston (Edinburgh), Stadtteil von Edinburgh
 Lauriston (Carriacou), Ort auf Carriacou, Grenada, siehe Carriacou #Verkehr

Lauriston ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre-Jacques-Bernard Law de Lauriston (1768–1828), französischer General
 Jean Law de Lauriston (1719–1797), französischer Kolonialoffizier und Generalgouverneur in Indien

Siehe auch:
 Laurieston
 Lauriston Castle